Abdulaal oder Abdul-aal ist der Familienname folgender Personen:
 Bader Abdul-aal (* 1980), bahrainischer Tennisspieler
 Esam Abdulaal (* 1969), bahrainischer Tennisspieler
 Nader Abdul-aal (* 1973), bahrainischer Tennisspieler